Elizabeth Ryan e Helen Wills hanno battuto in finale Betty Nuthall e Eileen Bennett 6-1, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1932